Помыкалов Анатолий Сергеевич (род. 29 ноября 1959 года) — спортсмен. Мастер спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике (1989). Выдающийся спортсмен РБ (2001).

Биография 
Помыкалов Анатолий Сергеевич родился 29 ноября 1959 г. в г. Уфе.

Занимался спортом в ДСО «Спартак» Всеросоюзного общества слепых (тренер П. З. Буйлов).

Входил в сборные команды СССР (1979), Паралимпийской сборной команды СССР (1981—1990), СНГ (1992), России (1993—1995).

Достижения 
 Рекордсмен СССР (1981 г.) в беге на 400 м среди спортсменов-инвалидов по зрению;
 12-кратный чемпион СССР (1981, 1983, 1985, 1988) в беге на 800, 1500, 5000 метров среди инвалидов по зрению;
 Серебряный призёр чемпионата Европы (1987, 1989);
 Серебряный призёр (бег на 800 м.) и бронзовый призёр (бег на 400 и 1500 м.) Паралимпийских игр в Сеуле (Ю. Корея. 1988)
 Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира (1994) и Европы (1989, 1995)
 4-кратный победитель Всемирных игр инвалидов (1992).

Литература 
Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 5. П — Советы / гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа : Башк. энцикл., 2009. — 576 с.

Ссылки 
 http://old.brsbs.ru/Sait_Paralimpici/legkaey_atletika.html
 http://ufa.bezformata.ru/listnews/dlya-slepih-provela-olimpijskij/17340498/
 

 http://mintrudrb.ru/press/news/8001/
 http://www.bashinform.ru/news/665674
 https://web.archive.org/web/20141129015628/http://tv-rb.ru/novosti/sports/sterlitamak_stal_tsentrom_prityazheniya_sportsmenov_so_vsey_respubliki/
Мастера спорта России международного класса
Спортсмены Стерлитамака